Генерал артиллерии может означать одну из следующих должностей в Речи Посполитой:
 Генерал артиллерии коронной
 Генерал артиллерии литовской

См. также 
 Генерал от артиллерии